Les Archaeolemuridae sont une famille éteinte de primates lemuriformes originaires de Madagascar.

Liste des genres et espèces 
La famille des Archaeolemuridae compte deux genres et trois espèces :
  Archaeolemur (Filhol, 1895)
  Archaeolemur edwardsi (Filhol, 1895)
  Archaeolemur majori (Filhol, 1895)
  Hadropithecus (Liburnau, 1899)
  Hadropithecus stenognathus (Liburnau, 1899)

Classification

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Famille de primates fossile
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 1905